Куевесиљас има више значења:

 Куевесиљас, Куевесиљас Дос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Куевесиљас, Очокачи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куевесиљас (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куевесиљас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куевесиљас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куевесиљас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику